Milligan ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Milligan (1865–1953), irische Schriftstellerin und Aktivistin der irischen Renaissance
 Andy Milligan (1929–1991), US-amerikanischer Regisseur und Dramatiker
 Billy Milligan (1955–2014), US-amerikanischer Krimineller
 Campino Milligan, US-amerikanisch-deutscher American-Football-Spieler
 Dudley Milligan (1916–??), nordirischer Fußballspieler
 Dustin Milligan (* 1985), kanadischer Schauspieler
 Hanik Milligan (* 1979), US-amerikanischer Footballspieler
 Jacob L. Milligan (1889–1951), US-amerikanischer Politiker
 James Milligan (1928–1961), kanadischer Sänger
 Jocko Milligan (1861–1923), US-amerikanischer Baseballspieler
 John J. Milligan (1795–1875), US-amerikanischer Politiker
 Keith Milligan (* 1950), kanadischer Politiker
 Kelly Milligan (* 1961), US-amerikanische Skilangläuferin
 Mark Milligan (* 1985), australischer Fußballspieler
 Michael Aaron Milligan (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler, Stuntman und Stunt Coordinator
 Mike Milligan (* 1967), irischer Fußballspieler
 Nick Milligan († 2013), britischer Rundfunk-Intendant
 Peter Milligan, irischer Comicautor
 Randy Milligan (* 1961), US-amerikanischer Baseballspieler
 Rolan Milligan (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Spike Milligan (1918–2002), irischer Musiker
 Stephen Milligan (1948–1994), britischer Politiker
 Terry Milligan (1930–2008), irischer Boxer
 Victor Milligan (1929–2009), kanadischer Bauingenieur
 William Rankine Milligan, Lord Milligan (1898–1975), schottischer Richter und Politiker
 William Stanley Milligan (* 1955), US-amerikanischer Co-Autor und Filmemacher

Milligan heißen die Orte in den Vereinigten Staaten:

 Milligan (Florida)
 Milligan (Indiana)
 Milligan (Kalifornien)
 Milligan (Nebraska)
 Milligan (Ohio)
 Milligan (Texas)
 Milligan Ridge (Arkansas)
 Milligantown (Pennsylvania)

Siehe auch:

 Millikan